Anna Meixner (1994. június) ifjúsági olimpiai ezüstérmes osztrák jégkorongozónő
 Anna Meixner (1994. augusztus) ifjúsági olimpiai ezüstérmes osztrák jégkorongozónő